Села в Україні:
 В'юнки — Житомирська область, Житомирський район
 В'юнки — Кіровоградська область, Новоукраїнський район